French Championships 1935 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1935 roku w dniach 21 maja–2 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 40 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1935 w tenisie ziemnym
1935 we Francji
French Open według lat